Waterfoot kan syfta på:

 Waterfoot, Argyll and Bute – en ort i Argyll and Bute, Skottland
 Waterfoot, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Waterfoot, East Renfrewshire – en ort i East Renfrewshire, Skottland
 Waterfoot, Nordirland – en ort i Nordirland